Trenton si può riferire a:

 Canada
 Trenton – città della Nuova Scozia
 Trenton – comunità dell'Ontario

 Stati Uniti d'America
 Trenton – capoluogo della Contea di Mercer, e capitale del New Jersey
 Trenton – capoluogo della Contea di Jones, Carolina del Nord
 Trenton – città della Contea di Edgefield, Carolina del Sud
 Trenton – capoluogo della Contea di Gilchrist, Florida
 Trenton – capoluogo della Contea di Dade, Georgia
 Trenton – città della Contea di Clinton, Illinois
 Trenton – città della Contea di Todd, Kentucky
 Trenton – città della Contea di Hancock, Maine
 Trenton – città della Contea di Wayne, Michigan
 Trenton – capoluogo della Contea di Grundy, Missouri
 Trenton – capoluogo della Contea di Hitchcock, Nebraska
 Trenton – città della Contea di Oneida, New York
 Trenton – città della Contea di Butler, Ohio
 Trenton – capoluogo della Contea di Gibson, Tennessee
 Trenton – città situata tra la Contea di Fannin e la Contea di Grayson, Texas
 Trenton – città della Contea di Cache, Utah
 Trenton – città della Contea di Dodge, Wisconsin
 Trenton – città della Contea di Pierce, Wisconsin
 Trenton – città della Contea di Washington, Wisconsin